Росселли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Росселли, Джизель (род. 1990) — австралийская певица, мультиинструменталист и продюсер.
 Росселли, Карло (1899—1937) — итальянский левый политик, журналист, историк, деятель антифашистского движения.
 Росселли, Козимо (1439 — около 1507) — итальянский художник.
 Росселли, Маттео (1578—1650) — итальянский художник.
 Росселли, Стефано (1877—1947) — маркиз, итальянский шахматист; один из сильнейших в стране в 1900—1930-х годах.
 Росселли, Франческо (1445—1513) — итальянский художник.